H14 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Active (H14), un destroyer de la Royal Navy.

Médecine 
 H14, un type d'hémagglutinine dans le virus de la grippe.

Route 
  Route principale suisse 14 reliant Schleitheim à Romanshorn.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres